Гавриил Давыдов: Давыдов, Гавриил Иванович (1784—1809) — лейтенант русского флота, капитан корабля «Авось».
 Давыдов, Гавриил Михайлович (1894—1959) — советский учёный и хирург.